Список видів роду Чебрець (Thymus) містить перелік визнаних видів згідно з «The Plant List» і онлайн-ресурсом Королівських ботанічних садів у К'ю. У таблиці зазначено наукові назви й авторство, а також природне поширення видів. Рід чебрець має голарктичне поширення від Ґренландії до Японії, зачіпаючи палеотропіки лише на ефіопському нагір'ї. Деякі види інтродуковано до деяких штатів США й Канади, до південного острова Нової Зеландії, до Куби, Домініканської Республіки, Гаїті, Пуерто-Рико.

Примітки 

 
Чебрець
Чебрець